De facto kan syfta på:

 De facto, ett latinsk uttryck som betyder "faktiskt"
 De Facto (musikgrupp), ett amerikanskt dub-reggae band
 De Factos diskografi, bandets hela diskografi
 De Facto-flykting, en flykting som inte vill återvända till sitt hemland
 De facto-standard, en standard som tillämpas utan att den föregåtts av en formell överenskommelse